Плотников, Александр Васильевич:
 Плотников, Александр Васильевич (1931—1994) — доктор наук, профессор.
 Плотников, Александр Васильевич (1933—2005) — Герой Социалистического Труда.